2 miejscowości w Estonii:
 Orguse – wieś w prowincji Rapla, w gminie Juuru.
 Orguse – wieś w prowincji Virumaa Zachodnia, w gminie Väike-Maarja.